Francisco Ernandi Lima da Silva - Braziliaans voetballer, actief van 1978 tot 1995
Sebastião Miranda da Silva Filho - Braziliaanse voetballer, actief van 1968 tot 1985
Isaílton Ferreira da Silva - Braziliaans voetballer